Тринда́ди (, «Троица»):

 Триндади — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Триндади — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.
 Триндади-э-Мартин-Вас — группа островов вулканического происхождения в Атлантическом океане в 600 милях от побережья Бразилии.
 Триндади — город на острове Сан-Томе в государстве Сан-Томе и Принсипи.
 Триндади — подводная возвышенность в Атлантическом океане.
 Триндади (станция метро) — станция метрополитена города Порту

См. также 
 Триндаде — аналог на португальском языке
 Тринидад — аналог на испанском языке